Kirá Panayiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisí Kyrá Panagiá, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Kyrá Panagiá, ort, Epirus, Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar